Chemilly může označovat více francouzských obcí:

 Chemilly (Allier) – obec v departementu Allier
 Chemilly (Haute-Saône) – obec v departementu Haute-Saône
 Chemilly-sur-Serein – obec v departementu Yonne
 Chemilly-sur-Yonne – obec v departementu Yonne